Andreas Wilhelm Hagemann ist der Name folgender Personen:

* Andreas Wilhelm Hagemann (Theologe, 1696) (1696–1773), deutscher evangelischer Theologe, Kaplan und Pfarrer in Münden, Superintendent in Hardegsen, dessen Neffe:
 Andreas Wilhelm Hagemann (Theologe, 1745) (1745–1824), deutscher evangelischer erster Pastor an der Marktkirche in Hannover